John Samuel (diplomaat), een Surinaams consul in Frans-Guyana en politiek leider van De Nieuwe Wind
 John Samuel (marjoor-generaal) (1913-2002), een Amerikaans majoor-generaal van de luchtmacht
 John Samuel (rugbyspeler) (1868-1947), een Welsh rugbyspeler